Ísland – nazwa Islandii w języku islandzkim
 Island (Yonne) – miejscowość we Francji
 Island Records – wytwórnia płytowa
 Island – manga autorstwa Yang Kyung-Il oraz Youn In-Wan

Miejscowości w USA:
 Island – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie McLean
Gminy w USA:
 gmina Island (ang. Island Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Island (ang. Island County) – hrabstwo w stanie Waszyngton